Q50 peut faire référence à :
 Infiniti Q50, une automobile du constructeur japonais Infiniti ;
 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres